Титул чемпиона мира Формулы-1 присуждается каждый год Международной автомобильной федерацией () наиболее успешному гонщику Формулы-1, набравшему наибольшее количество очков по итогам проводимых Гран-при в данном году. По регламенту 2005 года, если двое или более пилотов набрали одинаковое количество очков за все зачётные этапы чемпионата мира, то чемпионом признаётся спортсмен, одержавший наибольшее количество побед в сезоне. Если и количество побед одинаково, то рассматривают количество вторых мест, затем третьих и т. д., пока не будет определён более успешный пилот. Первый чемпионат был проведён в  году, и выиграл его Нино Фарина. Первым гонщиком, выигравшим два или более чемпионских титулов, стал Альберто Аскари, победивший в  и  годах.

FIA официально не объявляет чемпиона мира до окончания сезона, однако практически принято считать, что чемпион определился, когда другие гонщики даже теоретически не смогут набрать больше очков, чем данный пилот. До 2022 года включительно, чемпион определялся в финальной гонке сезона в 30 сезонах из 73 проведённых. Раньше всего чемпион был определён в  году, когда Михаэль Шумахер выиграл чемпионат за 6 гонок до его окончания.

Всего 34 гонщика выигрывали чемпионат, при этом немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон являются рекордсменами — они выиграли титул по семь раз. Первый также является рекордсменом по количеству титулов, выигранных подряд — 5 титулов с  по  год.

По сезонам 

 

* — обозначает, что команда также выиграла кубок конструкторов (присуждается с ) в том же чемпионате.
 Победа — обозначает гонку, после которой определился чемпион.
 Отрыв — обозначает отрыв лидера чемпионата от ближайшего преследователя после финальной гонки сезона.

По гонщикам

По странам

По конструкторам 
Это список конструкторов, пилоты которых становились чемпионами мира. Это не то же самое, что обладатели кубка конструкторов.

По странам конструкторов

По двигателям 
В таблице приведены данные по производителям двигателей, установленных на болидах, на которых пилоты становились чемпионами мира. Поскольку кубок конструкторов был введён только в 1958 году, предыдущие достижения производителей техники в таблице не учтены.

Производители двигателей, выделенных полужирным, соревнуются в чемпионате мира  года.

 Ford Cosworth ()

 TAG Porsche ()

 Под названием Red Bull Powertrains ()

По производителям шин 

Цифры в скобках — безальтернативные победы в сезонах, когда производитель был единственным поставщиком.

Производители шин, выделенные полужирным, соревнуются в чемпионате мира  года.

Рекорды

Самые молодые чемпионы 
Источники:

* Себастьян Феттель — также самый молодой двукратный, трёхкратный и четырёхкратный чемпион мира.

Самые возрастные чемпионы 
Источники:

Чемпионские титулы, завоёванные подряд

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  — Раздел о чемпионах мира на официальном сайте Формулы-1
 

Списки, связанные с Формулой-1
Ф1